Stazione di Priolo può riferirsi alle seguenti ferroviarie.
 Stazione di Priolo-Melilli a Priolo Gargallo (SR)
 Stazione di Priolo Soprano nel territorio di Niscemi (CL)
 Stazione di Priolo Sottano nel territorio di Gela (CL)